Gorovići est un toponyme qui peut désigner :
 Gorovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gorovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor.